Парачо има више значења:

 Парачо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Парачо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику